Tri-Cities steht für:

 Tri-Cities (Alabama), eine US-amerikanische Metropolregion, in der die Städte Muscel Shoals, Sheffield und Tuscumbia liegen.
 Tri-Cities (British Columbia), eine kanadische Metropolregion von Vancouver, in der die Orte Anmore, Belcarra, Coquitlam, Port Coquitlam und Port Moody liegen.
 Tri-Cities (Michigan), eine US-amerikanische Region, in der die Städte Saginaw, Bay City, and Midland liegen.
 Tri-Cities (Tennessee), eine US-amerikanische Region, in der die Städte Johnson City, Kingsport und Bristol, Tennessee/Bristol, Virginia liegen.
 Tri-Cities (Washington), eine US-amerikanische Metropolregion, die aus den drei Städten Kennewick, Richland und Pasco besteht.
 Tri-Cities (Illinois/Iowa), jene ehemalige US-amerikanische Metropolregion aus dem Namen der u. a. Blackhawks, die heute aus den fünf Städten der Quad Cities besteht.

Tri-Cities bezeichnet außerdem:
 Tri-Cities Blackhawks, ehemaliger Name der Basketballmannschaft Atlanta Hawks